E115, E 115 oder E-115 steht für:
 Europastraße 115, eine Europastraße
 BMW E115, siehe BMW Neue Klasse
 Windkraftanlagentyp von Enercon, siehe Liste der Windkraftanlagentypen von Enercon #E-115

E115